Aix може да се отнася за:
 Горски патици (Aix) – род водоплаващи птици;
 AIX – това е UNIX базирана операционна система на IBM предназначена предимно за сървъри.